Schuck ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Schuh.

Namensträger 
 Alexander Schuck (* 1957), deutscher Kanute
 Anett Schuck (* 1970), deutsche Kanutin
 Carsten Schuck, Experimentalphysiker und Hochschullehrer
 Christoph Schuck (* 1976), Politikwissenschaftler und Professor an der Technischen Universität Dortmund
 Doris Schuck (* 1958), deutsche Basketballspielerin
 Irene Schuck (* 1960), österreichische Hörspielregisseurin
 Jakob Schuck (1831–1890), katholischer Gutsbesitzer und Mitglied des Reichstags
 John Schuck (* 1940), US-amerikanischer Schauspieler
 Jule-Marleen Schuck (* 2000), deutsche Schauspielerin
 Karl Dieter Schuck (* 1944), deutscher Pädagoge
 Margarete Schuck (1861–1950), deutsche Schriftstellerin
 Marina Schuck (* 1981), deutsche Kanutin
 Martin Schuck (* 1961), deutscher evangelischer Theologe, Pfarrer und Publizist
 Nick Julius Schuck (* 2001), deutscher Schauspieler
 Peter Schuck (* 1940), deutscher theoretischer Kernphysiker
 Richard Schuck, deutscher Fußballspieler und Neurologe
 Walter Schuck (1920–2015), deutscher Offizier und Jagdflieger
 Werner Schuck (* 1957), deutscher Fußballspieler

Siehe auch 
 Franz Schuck, deutsches Unternehmen der Armaturen- und Antriebsindustrie
 Schuk

Familienname
Berufsname